Yoshio Nakamura (né en 1970), judoka japonais
Yoshio Nakamura (1918-1994),  ingénieur automobile et directeur d'écurie japonais.
Yoshio Nakamura (né en 1916), karatéka japonais